Toponímia:
 Durham (Anglaterra) 
 Durham (Califòrnia), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Califòrnia
 Durham (Carolina del Nord), ciutat ubicada al Comtat de Durham a Carolina del Nord (Estats Units d'Amèrica)
 Durham (Connecticut)
 Durham (Kansas)
 Durham (Maine)
 Durham (Nova Hampshire)
 Durham (Oregon)
 Bisbat de Durham 
 Comtat de Durham, comtat del nord-est d'Anglaterra
 New Durham, població dels Estats Units a l'estat de Nova Hampshire
 Biografies: Jimmy Durham (1940–2021), activista cherokee
 Esport: Raleigh-Durham Skyhawks, franquícia de futbol americà que participà en la World League de futbol americà